Ričice (Lovinac), een plaats in de Kroatische gemeente Lovinac
 Ričice (Proložac), een plaats in de Kroatische gemeente Proložac
 Ričice (Travnik), een plaats in de gemeente Travnik, Bosnië-Herzegovina